Theaterstreit kann sich auf folgende Konflikte beziehen:

 den Konflikt zwischen Herzog und Landtag bezüglich der Finanzierung des Coburger Theaters, siehe Liste der Mitglieder des Coburger Landtags (4. Wahlperiode)#Theaterstreit
 zwei historische Auseinandersetzungen um Oper und Schauspiel in Hamburg, siehe Hamburgischer Theaterstreit